Гагарін Юрій Олексійович (1934—1968) — радянський космонавт

Гагарін — село, марз Гегаркунік
 Гагарін — залізнична станція

Гагарін — місто, Смоленська область
 Гагарін — починок, Нікольський район, Вологодська область
 Гагарін — залізнична станція

Гагарін — місто, Джиззацька область
 Гагарін — міське селище, Сурхандар'їнська область

Див. також 
 Вулиця Гагаріна
 Гагарино

Російські прізвища